Лиджиев — фамилия.

 Лиджиев, Виктор Николаевич (род. 1953) — советский футболист.
 Лиджиев, Мингиян Владимирович (1991—2022) — гвардии капитан Вооружённых сил России, Герой Российской Федерации.
 Лиджиев, Телтя (1906—1970) — советский калмыцкий сказитель.